Un châtiment est un traitement violent qui est infligé en réponse à une attitude considérée comme répréhensible.
 Les Châtiments est un recueil de poèmes de Victor Hugo (1853).
 Les Châtiments () est un film américain réalisé par Stephen Hopkins (2007).